ТГО — многозначная аббревиатура:
 ТГО — таможенно-грузовой отдел
 ТГО — твёрдые городские отходы
 ТГО — топогеодезический отряд
 ТГО — топогеодезическое обеспечение

См. также 
 НТГО — научно-техническое горное общество
  — аббревиатура латиницей